Freaky Friday (boek), kinderboek uit 1972.
Freaky Friday (1976), film uit 1976.
Freaky Friday (1995), film uit 1995.
Freaky Friday (2003), film uit 2003.